Il Vavožksij rajon (, in lingua udmurta Вавож ёрос) è un municipal'nyj rajon della Repubblica Autonoma dell'Udmurtia, in Russia. Istituito il 15 luglio 1929, occupa una superficie di circa 1.679 chilometri quadrati, ha come capoluogo Vavož e una popolazione di 17.128 abitanti.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rajon dell'Udmurtia